Grupp F i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 23 november och 1 december 2022. Gruppen bestod av Belgien, Kanada, Marocko och Kroatien. De två bästa lagen gick vidare till åttondelsfinal. Och det var en stor skräll att inte Belgien tog sig vidare.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp F.

Tabell

Matcher

Marocko mot Kroatien 

{{Resultat med trupp|id=MAR-CRO
|nr       = 12
|bild     = MAR-CRO 2022-11-23.svg
|datum    = 23 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 59407
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Luka Modrić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Kanada 

{{Resultat med trupp|id=BEL-CAN
|nr       = 9
|bild     = BEL-CAN 2022-11-23.svg
|datum    = 23 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Michy Batshuayi 
|mål2     = 
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 40432
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kevin De Bruyne
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Belgien mot Marocko 

{{Resultat med trupp|id=BEL-MAR
|nr       = 26
|bild     = BEL-MAR 2022-11-27.svg
|datum    = 27 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Abdelhamid Sabiri Zakaria Aboukhlal
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 43738
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Hakim Ziyech
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Kanada 

{{Resultat med trupp|id=CRO-CAN
|nr       = 27
|bild     = CRO-CAN 2022-11-27.svg
|datum    = 27 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Andrej Kramarić Marko Livaja Lovro Majer 
|mål2     =  Alphonso Davies
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44374
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Andrej Kramarić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=CRO-BEL
|nr       = 41
|bild     = CRO-BEL 2022-12-01.svg
|datum    = 1 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 43984
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Luka Modrić 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Marocko 

{{Resultat med trupp|id=CAN-MAR
|nr       = 42
|bild     = CAN-MAR 2022-12-01.svg
|datum    = 1 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Nayef Aguerd 
|mål2     =  Hakim Ziyech Youssef En-Nesyri
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 43102
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Achraf Hakimi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala och inbördesmöte resultatet är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022